Die Abkürzung HSSP steht für:

 das Healthcare Services Specification Project, ein Projekt zur Entwicklung von serviceorientierter Architektur (SOA) im Gesundheitswesen
 den ICAO-Code des Militärflugplatzes Bur Sudan
 Homology-derived Secondary Structure of Proteins, eine Protein-Datenbank im Internet

HSSP